Die Gefangene bezeichnet:
 Die Gefangene, Teil des siebenteiligen Romans Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust
 Die Gefangene (Film), französischer Spielfilm von Chantal Akerman (2000)